Нима́н — река на Дальнем Востоке России. Протекает по территории Хабаровского края и Амурской области, правый приток Буреи.

Берёт начало в отрогах хребта Эзоп. Длина реки — 353 км, площадь бассейна — 16 500 км.

Порожиста. Питание преимущественно дождевое. Половодье с апреля по сентябрь, зимой глубокая межень. Среднегодовой расход воды — в 12 км от устья 224 м³/сек, наибольший — 5030 м³/сек, наименьший — 0,08 м³/сек.

В среднем течении по реке проходит административная граница между Амурской областью и Хабаровским краем.

В низовьях Нимана планируется строительство Нижне-Ниманской ГЭС.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Амурскому бассейновому округу, речной бассейн реки — Амур, речной подбассейн реки — Бурея, водохозяйственный участок реки — Бурея от истока до Бурейского гидроузла.

Код объекта в государственном водном реестре — 20030500112118100042429.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 3 км: Нимакан
 26 км: Большая Алонка
 45 км: Малая Аимка
 54 км: Большая Аимка
 60 км: Агдони
 78 км: Джиктана
 78 км: Кивили
 83 км: Балаганнак
 89 км: Даурка
 90 км: Матрек
 96 км: река без названия
 112 км: Ын
 114 км: река без названия
 128 км: река без названия
 137 км: Акишма
 163 км: Амудига
 166 км: Биракачан
 176 км: Байгантай
 181 км: Салтырай
 198 км: Санар
 200 км: Артак
 207 км: Нимганах
 214 км: Кывыты
 231 км: Акач
 237 км: Спиртак
 245 км: Кывыты
 246 км: Курум
 251 км: Тиис
 254 км: река без названия
 258 км: река без названия
 271 км: Федоровский
 288 км: Алексеевский
 292 км: Бурятский
 295 км: Тайон-Эльга
 315 км: Истоминский
 321 км: река без названия
 323 км: река без названия

Примечания

Литература 
 

Притоки Буреи
Реки Верхнебуреинского района
Реки Селемджинского района